

Беллфлавер — місто, штат Каліфорнія
 Беллфлавер — місто, штат Міссурі
 Беллфлавер — селище, штат Іллінойс